Люсіль Ріксен (; 22 серпня 1910 Чикаго, Іллінойс, США — 13 березня 1925 Лос-Анджелес, Каліфорнія, США) — американська кіноактриса.

Біографія

Фільмографія 

Актриса
 : Edgar and the Teacher's Pet
 : Edgar's Hamlet
 : Edgar's Jonah Day 
 : Edgar Takes the Cake
 : Edgar's Sunday Courtship
 : Edgar Camps Out
 : Edgar's Little Saw
 : Edgar, the Explorer
 : Edgar's Country Cousin
 : Edgar's Feast Day
 : Edgar, the Detective
 : The Old Nest — Kate at 9
 : The Married Flapper — Carolyn Carter
 : Remembrance — Child
 : The Girl Who Ran Wild — Clytie
 : Forsaking All Others — May Wharton
 : The Strangers 'Banquet — Flapper
 : The Social Buccaneer — Lucille Vail
 : One of Three
 : Under Secret Orders
 : Trimmed in Scarlet — Faith Ebbing
 : The Secret Code
 : The Radio-Active Bomb
 : The Showdown
 : Human Wreckage — Ginger
 : The Rendezvous — Vera
 : Judgment of the Storm — Mary Heath
 : The Galloping Fish — Hyla Wetherill
 : The Hill Billy — Emmy Lou Spence
 : Those Who Dance — Ruth Kane
 : Young Ideas — Eloise Lowden
 : Behind the Curtain — Sylvia Bailey
 : Vanity's Price — Sylvia, Teddy's fiancee
 : The Painted Lady — Alice Smith
 : Idle Tongues — Faith Copeland
 : Відмова / The Denial — дочка

Примітки

Посилання 
 Люстль Ріксен 
 Lucille Ricksen 
 Lucille Ricksen at Young Hollywood Hall of Fame 
 Lucille Ricksen at Silent Ladies & Gents 

Акторки німого кіно
Американські кіноакторки